Mallet ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Manesson-Mallet (1630–1706), französischer Kartograph und Ingenieur
 Alexandre Mallet (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler   
 Anatole Mallet (1837–1919), Schweizer Ingenieur
 Auguste Mallet (1913–1946), französischer Radrennfahrer
 Béatrice Mallet (1896–1951), französische Kinderbuchzeichnerin   

 Claude Mallet (* 1930), französischer Fußballspieler

 Demond Mallet (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Edmé-François Mallet (1713–1755), französischer Theologe und Enzyklopädist
 Ernest Mallet (1863–1956), französischer Bankier   
 Félicia Mallet (1863–1928), französische Sängerin und Pantomimin   
 Françoise Mallet-Joris (1930–2016), belgisch-französische Schriftstellerin
 Fredric Mallet (1728–1797), schwedischer Astronom und Mathematiker
 Friedrich Ludwig Mallet (1792–1865), deutscher reformierter Pastor
 George Mallet (1923–2010), Politiker und Generalgouverneur von St. Lucia
 Gina Mallet (* 1938), britisch-kanadische Autorin
 Grégory Mallet (* 1984), französischer Schwimmer
 Hugo Mallet (* 1962), britischer Opernsänger
 Ivo Mallet (1900–1988), britischer Diplomat   
 Jacques Mallet-du-Pan (1749–1800), französischer monarchistischer Journalist und Publizist
 Jacques-André Mallet (1740–1790), Genfer Mathematiker und Astronom
 James Mallet (* 1955), britischer Evolutionsbiologe und Entomologe
 John William Mallet (1832–1912), irischer Chemiker
 Nick Mallett (* 1956), südafrikanischer Rugbyspieler und -trainer
 Pat Mallet (1941–2012), französischer Comiczeichner
 Patrick Mallet (* 1970), Schweizer Comiczeichner
 Paul Henri Mallet (1730–1807), Schweizer Historiker   
 Peter Goerke-Mallet (* 1955), deutscher Bergbau-Ingenieur; Markscheider des Bergwerks Ibbenbüren
 Pierre Mallet-Guy (1897–1995), französischer Mediziner
 Robert Mallet (1810–1881), irischer Geophysiker, Bauingenieur und Erfinder
 Robert Mallet-Stevens (1886–1945), französischer Architekt
 Serge Mallet (1927–1973), französischer Soziologe und Politiker
 Tania Mallet (1941–2019), britisches Fotomodell und Schauspielerin
 Victor Mallet (1893–1969), britischer Diplomat   

Mallet bezeichnet:

 Mallet (Lokomotive), eine Bauart von Dampflokomotiven
 Mallet (Rockband), eine Rockband aus Wiesbaden
 den Mallet (Mondkrater)
 als mallet percussion ein Stabspiel
 den Schlägel beim Marimbaphon oder anderen Stabspielen
 einen Polo-Schläger, siehe Stick (Polo)
 Mallet (Paraná), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraná

Siehe auch:

 Malet, Mallett